Ghazouani ist der Familienname folgender Personen:

 Maouhoub Ghazouani (* 1946), marokkanischer Fußballspieler
 Mohamed Ould Ghazouani (* 1956), mauretanischer General und Politiker